

Musica 
 Victim of Love –  album di Elton John del 1979
 Victim of Love – singolo di Elton John del 1979
 Victim of Love – singolo degli Whitesnake del 1982
 Victim of Love – singolo di Bryan Adams del 1987

Televisione 
 Vittima d'amore (Victim of Love) – film per la televisione del 1991 diretto da Jerry London